Plaats in Indonesië
 Ngebruk (Poncokusumo), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ngebruk (Sumber Pucung), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
Station in Indonesië
 Station Ngebruk, een spoorwegstation in de provincie Oost-Java